Cottonwood Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood Hill (Arizona)	
 Cottonwood Hill (Nebraska)	
 Cottonwood Hill (Utah)